John Copley ist der Name folgender Personen:

* John Copley, 1. Baron Lyndhurst (1772–1863), britischer Politiker
 John Copley (Künstler) (1875–1950), britischer Künstler 
 John Copley (Regisseur) (* 1933), britischer Bühnenregisseur und Produzent 
 John Singleton Copley (1738–1815), US-amerikanisch-englischer Maler